Полдне́вицкое се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Поназыревского района Костромской области России.

Административный центр — посёлок Полдневица.

История 
Полдневицкое сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района 

Муниципальные образования Поназыревского района
Сельские поселения Костромской области